Tipitooq bezeichnet:
 Tipitooq (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tipitooq (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tipitooq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland